The Wrong Miss Wright – film del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Wrong Miss Wright – film del 1914 diretto da Al Christie
 The Wrong Miss Wright – film del 1937 diretto da Charles Lamont